Kudō, Kūdō oder Kudo steht für:

 Kūdō, japanische Mixed-Martial-Arts und Budō-Sportart
 Kudō-gun (Hokkaidō), Landkreis in Hokkaidō
 (9981) Kudo, Asteroid

Kudō ist der Familienname folgender Personen:
 Aoi Kudō (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Chū Kudō (1882–1965), japanischer Abenteurer und General
 Haruka Kudō (* 1989), japanische Seiyū
 Hirofumi Kudō (* 1959), japanischer Curler
 Kankurō Kudō (* 1970), japanischer Drehbuchautor
 Kazuyoshi Kudō (um 1937–2007), Yakuza-Oberhaupt
 Kimiyasu Kudō (* 1963), japanischer Baseballspieler
 Kiyokazu Kudō (* 1974), japanischer Fußballspieler

 Kōichi Kudō (1909–1971), japanischer Fußballspieler und -trainer
 Manato Kudō (* 2001), japanischer Fußballspieler
 Masashi Kudō (* 1951), japanischer Boxer
 Masato Kudō (1990–2022), japanischer Fußballspieler
 Minako Kudō, Geburtsname von Minako Honda (1967–2005), japanische Sängerin
 Minori Kudō (* 1967), japanische Curlerin
 Mitsuteru Kudō (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Shizuka Kudō (* 1970), japanische Sängerin
 Yūki Kudō (* 1971), japanische Schauspielerin und Sängerin, siehe Youki Kudoh
 Yūmu Kudō (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Yūsei Kudō (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Yūshun Kudō (1887–1932), japanischer Botaniker